Superettan 2014 var den femtonde säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar, och spelades under perioden 6 april-2 november 2014. Serien omfattade 16 lag, och spelades i 30 omgångar, med matcher mellan alla lag en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Spelprogrammet släpptes den 20 december 2013.

Deltagande lag

Kvalspelsresultat inför Superettan 2014
Lagen från de högre divisionerna har hemmamatch i returerna.
 Allsvenskt kval (3:an i Superettan mot 14:e laget i Allsvenskan)
 6 november 2013: GIF Sundsvall - Halmstads BK 1 – 1 
 10 november 2013: Halmstads BK - GIF Sundsvall 2 – 1 
 Sammanlagda resultatet: 3 – 2 till Halmstads BK
 Superettankval (2:an i Div 1 Södra mot 13:e laget i Superettan)
 6 november 2013: IK Oddevold - Varbergs BoIS 0 – 1 
 9 november 2013: Varbergs BoIS - Oddevold 2 – 1 
 Sammanlagda resultatet: 3 – 1 till Varbergs BoIS
 Superettankval (2:an i Div 1 Norra mot 14:e laget i Superettan)
 6 november 2013: Dalkurd FF - IFK Värnamo 1 – 0 
 9 november 2013: IFK Värnamo - Dalkurd FF 5 – 1 
 Sammanlagda resultatet: 5 – 2 till IFK Värnamo

Tabeller

Poängtabell

Uppflyttningskval
Ljungskile SK fick spela ett kvalspel mot det fjortondeplacerade laget i Fotbollsallsvenskan 2014, Gefle IF. Det lag som slutar med flest poäng (3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort) efter två matcher får spela i Fotbollsallsvenskan 2015. Förloraren får nästkommande säsong spela i Superettan 2015.

Den första matchen spelades på Skarsjövallen i Ljungskile som slutade med vinst för Gefle IF.

Nedflyttningskval

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-trickligan

Bilder på arenorna

Källor

Fotnoter

Fotboll i Sverige 2014
Fotbollssäsongen 2014
2014